Юрковская:.

женская форма фамилии 
 Юрковская, Елена Юрьевна — украинская спортсменка, чемпионка Параолимпийских игр, Герой Украины.
 Юрковская, Мария Фёдоровна (в первом браке Желябу́жская; 1868—1953) — русская актриса, общественная и политическая деятельница, гражданская жена Максима Горького.Юрковская, Татьяна Корнельевна (род. 1930) — советский и российский болотовед, доктор биологических наук

 Топоним 
 Юрковская (деревня) — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.